Molekulska formula -{C16H23NO}- se može odnositi na:

 Anazocin, opioidni analgetik
 Benzofuranilpropilaminopentan, stimulans i antidepresiv
 Dezocin, opioidni analgetik
 Pirovaleron, psihoaktivni lek